Stenograf bzw. Stenograph steht für

 eine Person, die Schnellschreiben beherrscht, siehe Stenografie
 eine Spezialschreibmaschine, siehe Maschinenstenografie

Siehe auch: